Сасе могу бити:

 Сасе (Вишеград), насељено мјесто у општини Вишеград, Република Српска, БиХ
 Сасе (Сребреница), насељено мјесто у општини Сребреница, Република Српска, БиХ
 Нови Карловци, насељено мјесто у општини Инђија, Србија